Copăcioasa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Copăcioasa (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Copăcioasa (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți